Own pode ser:

The Devil's Own
In My Own Words
My Own Prison
My Own Private Idaho
God's Own Medicine
To Each His Own 

Desambiguação